Сергей Михневич: Михневич, Сергей Викторович (род. 1961) — советский и российский футболист.
 Михневич, Сергей Иванович (род. 1958) — белорусский дипломат.